Leoville ou Léoville est un toponyme pouvant faire référence à:

Leoville, communauté de Tignish sur l'Île-du-Prince-Édouard
Leoville, ville de la Saskatchewan

Leoville, localité du Kansas.

Léoville, commune de la Charente-Maritime

Voir aussi
Château Léoville Barton, domaine viticole de Saint-Julien-Beychevelle en Gironde
Château Léoville Las Cases, domaine viticole de Saint-Julien-Beychevelle en Gironde
Château Léoville Poyferré, domaine viticole de Saint-Julien-Beychevelle en Gironde

Homonymie de toponyme